dél-koreai labdarúgó, a német Karlsruher SC csatára.

További információk 
adatlapja a transfermarkt.de oldalon 

1994-ben született személyek
Dél-koreai labdarúgók
A VfL Wolfsburg II labdarúgói
A VfL Wolfsburg labdarúgói
A Greuther Fürth labdarúgói
A Karlsruher SC labdarúgói
Labdarúgócsatárok
Élő személyek